Arnstad ist der Familienname folgender Personen:

 Kristian Arnstad (* 2003), norwegischer Fußballspieler
 Marit Arnstad (* 1962), norwegische Politikerin (Senterpartiet)